Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Dallas 1976, facente parte del WTA Tour 1976, ha avuto come vincitrice Evonne Goolagong che ha battuto in finale Martina Navrátilová 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Evonne Goolagong (Campionessa)
 Martina Navrátilová (finale)
 Rosie Casals (secondo turno)
 Nancy Gunter (primo turno)

 Marita Redondo (semifinali)
 Terry Holladay (primo turno)
 Sue Barker (secondo turno)
 Nataša Čmyreva (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Dallas 1976